

Піттстон — місто, штат Мен
 Піттстон — місто, штат Пенсільванія
 Піттстон Тауншип — селище, штат Пенсильванія